Янота — польская фамилия. Известные носители:
 Янота, Евгениуш (1823—1878) — польский историк, этнограф и языковед.
 Янота, Михал (1990) — польский футболист, нападающий клуба «Корона».
 Янота, Наталия (1856—1932) — польская пианистка, дочь Юлиуша.
 Янота, Юлиуш (1819—1883) — польский пианист и музыкальный педагог.
 Янота, Мирослав (1948) — чехословацкий борец классического стиля.